Psarskie – dawna wieś w woj. poznańskim, w gminie Piątkowo; obecnie część Poznania 
2 miejscowości w Polsce: 
 Psarskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy 
 Psarskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem